D48 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un croiseur léger de classe Leander de la Royal Australian Navy ;
 , un porte-avions d'escorte de classe Nairana de la Royal Navy ;
 , un porte-avions d'escorte de classe Bogue de la Royal Navy ;
 , un destroyer de Classe V de la Royal Navy.

Médecine 
 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D48 reliant Bělotín à Český Těšín.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres